Села
 Наталівка — Херсонська область, Каховський район, Зеленопідська сільська громада
 Наталівка — Херсонська область, Каховський район, Хрестівська сільська громада (до 2020 року — Чаплинський район)